Гораций Мэгун (23 июня 1907, Филадельфия, Пенсильвания, США — 6 марта 1991, Санта-Моника, Калифорния, США) — американский врач, нейроанатом и нейролог.

Биография 
Родился 23 июня 1907 года в Филадельфии. В 1929 году окончил Государственный колледж, в 1931 году окончил Сиракьюсский университет и в 1934 году окончил медицинскую школу при Северо-Западном университете. С 1934 по 1950 год работал в Институте нейрологии при Северо-Западном университете, в 1943 году был избран профессором. С 1950 по 1991 год работал в Лос-Анджелесском университете. В 1950 году был избран профессором, а в 1962 году был избран деканом.

Скончался 6 марта 1991 года в Санта-Монике.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены проблемам общей физиологии и физиологии ЦНС. Основоположник учения об активирующем влияние ретикулярной формации на кору головного мозга.
 Изучал влияние ретикулярной формации ствола мозга на деятельность коры головного мозга и на спинной мозг.
 Установил функциональную разнородность структур ретикулярной формации.

Избранные сочинения 
 Мэгун Г. Учебник по физиологии, 1959.

Членство в обществах 
 Почётный доктор ряда университетов.
 Член Американской академии искусств и наук.
 Член Американской академии нейрологии.
 Член Американской ассоциации анатомов.
 Член Американской неврологической ассоциации.
 Член Американского физиологического общества.
 Член Американского электроэнцефалографического общества.
 Член НАН США.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.
 Дата рождения с биографией на сайте Liveinternet (Kakula).

Родившиеся в Филадельфии
Умершие в Санта-Монике
Врачи по алфавиту
Неврологи по алфавиту
Учёные по алфавиту
Врачи США
Неврологи США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американской академии неврологии
Члены Американской ассоциации анатомов
Члены Американской неврологической ассоциации
Члены Американского физиологического общества
Члены Американского электроэнцефалографического общества
Члены Национальной академии наук США
Преподаватели Северо-Западного университета